Meljine est un toponyme qui peut désigner :
Meljine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Meljine, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Herceg Novi.